Veikko est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Veikko Aaltonen (né en 1955), réalisateur et monteur finlandais
 (1918-2002), joueur finlandais de football
 (1922-1991), journaliste finlandais
Veikko Hakulinen (1925-2003), fondeur et biathlète finlandais
 (1921-2004), artiste et sculpteur finlandais
Veikko Heinonen (né en 1934), sauteur à ski finlandais
Veikko Heiskanen (1895-1971), géodésiste finlandais
Veikko Helle (1911-2005), homme politique finlandais
Veikko Huhtanen (1919-1976), gymnaste finlandais
Veikko Huovinen (1927-2009), romancier humoristique finlandais
 (1924-2005), philanthrope finlandais
 (1910-1973), boxeur olympique finlandais
 (1919-2000), homme politique finlandais
Veikko Kankkonen (né en 1940), sauteur à ski finlandais
 (1923-1991), homme politique finlandais
, joueur finlandais de hockey sur glace
Veikko Karvonen (1926-2007), athlète finlandais en course longue distance
Veikko Koskenniemi (1885-1962), poète et journaliste finlandais
Veikko Kuula (né en 1926), joueur finlandais en hockey sur glace
Veikko Larkas (1909-1969), architecte finlandais
 (1912-1996), chanteur et composteur finlandais
 (né en 1945), lutteur olympique finlandais
Veikko Lommi (1917-1989), rameur finlandais
 (1927-2006), designer de véhicule finlandais
Veikko Nyqvist (1916-1968), athlète finlandais en lancer du disque
 (1910-1987), gymnaste finlandais
Veikko Peräsalo (1912-1992), athlète finlandais en saut en hauteur
 (1908-1986), skieur finlandais
Veikko Salminen (né en 1945), pentathlonien et escrimeur finlandais
 (1919-2015), homme politique finlandais
 (1926-2003), acteur finlandais
Veikko Suominen (1948-1978), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1945), artiste peintre finlandais
 (1930-2006), homme politique finlandais
Veikko Ukkonen (né en 1941), joueur finlandais de hockey sur glace
Veikko Väänänen (1905-1997), latiniste et romaniste finlandais
Veikko Vainio (né en 1948), joueur finlandais de basket-ball
Veikko Vennamo (1913-1997), homme politique finlandais

Voir aussi
Risto-Veikko Luukkonen (1902-1972), architecte finlandais
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de prénom